Malaysian Open, Kuala Lumpur 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Malaysian Open, Kuala Lumpur rozgrywany w dniach 22–28 września 2014 roku w Kuala Lumpur na kortach twardych o puli nagród 912 520 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Malezji